Хмелинка — топоним в России.

 Хмелинка — село в Кирсановском районе Тамбовской области. Входит в состав Ковыльского сельсовета.
 Хмелинка — урочище, Турковский район, Саратовская область. Координаты 52.142329, 42.892255.
 Хмелинка — река, протекает по Задонскому району Липецкой области.
 Хмелинка — река, Ленинградская область. Координаты 59.181828, 30.000793
 Хмелинка — река, Турковский район, Саратовская область. Координаты 52.123434, 42.849594